Куп УЕФА 1976/77. је шеста сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 8. септембра 1976. и завршило се финалним двомечом одиграним 4. и 18. маја 1977.

Учествовала су 64 клуба из 31 националног савеза. Због политичких разлога пету сезону заредом није било представника Албаније.

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 8. до 16. септембра, а реванш утакмице од 28. до 30. септембра 1976.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 20. октобра, а реванш утакмице 3/4. новембра 1976.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 24. новембра, а реванш утакмице 7/8. децембра 1976.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 3. марта, а реванш утакмице 16. марта 1977.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 6. априла, а реванш утакмице 20. априла 1977.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1976/77.
 Куп победника купова 1976/77.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1976/77. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1976/77. у УЕФА такмичењима